Французский поцелуй (), глубокий поцелуй (), также поцелуй с языком — глубокий, интимный поцелуй с проникновением языка одного партнёра в рот другого и/или с прикосновением языков партнёров.

Техника 
Языковой поцелуй является наиболее интимным видом поцелуя. По мнению некоторых сексологов, без участия языка нет истинного любовного поцелуя.

При «французском поцелуе» происходит активизация спинномозговых нервов, эндокринной железы, поджелудочной железы и нервных окончаний промежности, вызывая сексуальное возбуждение.

Французский поцелуй эквивалентен технике «самаяна», описанной в Камасутре. При этом Камасутра описывает различные виды языковых поцелуев, отнесённых к самаяне:
 «мельница» — введение языка одного партнёра в рот другому и вращение языка во рту партнёра;
 «изысканный поцелуй» — введение языка в рот партнёра и скольжение по его нёбу;
 «царский поцелуй» — скольжение языка по зубам и введение его за щеку партнёра;
 «жалящий поцелуй» — посасывание губы партнёра с резким и коротким введением языка в рот партнёра;

Во время «французского поцелуя» происходит более интенсивный обмен слюной, чем при обычном поцелуе. Это может либо возбуждающе воздействовать на партнёра, либо, наоборот, отталкивать его.

Риски 
Использование французского поцелуя значительно повышает вероятность передачи инфекций через слюну. Наиболее распространёнными инфекциями, передающимися через глубокий поцелуй, являются грипп, ОРВИ, инфекционный мононуклеоз и цитомегаловирусная инфекция. Также при поцелуе можно передать партнеру бактерию Helicobacter pylori, которая в свою очередь может спровоцировать язву желудка.

Французский поцелуй носит некоторый риск заражения Папилломавирусом человека (HPV). Риск заражения с ВИЧ крайне мал, так как для этого нужна открытая рана.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Kissing — Yes, There are Health Risks // Teen Advisor.com
 О поцелуях: Французский поцелуй // RomanticCollection.ru
 Французские поцелуи // Учим Нежности.ру

Поцелуй